Dunaj može značiti:
 Dunaj slovenski naziv za glavni grad Austrije Beč
 Dunaj (Krško, Slovenija) naselje u Općini Krško, Slovenija